Ники́фор Алексе́ев — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Алексеев, Никифор (XVII век) — подьячий в правление царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Алексеев, Никифор Ефремович (1889—1956) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.